l'Assedio di Parigi (451) condotto da Attila
 l'Assedio di Parigi (465) condotto da Childerico I
 l'Assedio di Parigi (494) condotto da Clodoveo I
 l'Assedio di Parigi (845), condotto dalle forze scandinave guidate da Ragnar Lodbrok
 l'Assedio di Parigi (856), condotto dai Vichinghi
 l'Assedio di Parigi (861), condotto dai Vichinghi
 l'Assedio di Parigi (885-886), condotto dalle forze scandinave guidate da Sigfred e Rollone, conclusosi con la loro sconfitta
 l'Assedio di Parigi (978), condotto dall'imperatore Ottone II di Sassonia e respinto da Ugo Capeto
 l'Assedio di Parigi (1358), durante la guerra dei cent'anni, condotto dal Delfino Carlo, che tentava di riprendere la città a Étienne Marcel e Carlo II di Navarra
 l'Assedio di Parigi (1360), durante la guerra dei cent'anni, condotto da Edoardo III d'Inghilterra 
 l'Assedio di Parigi (1370), durante la guerra dei cent'anni, condotto dal capitano inglese Robert Knowles
 l'Assedio di Parigi (1420), durante la guerra dei cent'anni, condotto da Enrico V d'Inghilterra
 l'Assedio di Parigi (1427), durante la guerra dei cent'anni, condotto da Carlo VII di Francia
 l'Assedio di Parigi (1429), durante la guerra dei cent'anni, condotto da Giovanna d'Arco
 l'Assedio di Parigi (1435), durante la guerra dei cent'anni, condotto da Ambroise de Loré, maresciallo di Carlo VII di Francia
 l'Assedio di Parigi (1465), durante la guerra della Lega del bene pubblico
 l'Assedio di Parigi (1576), durante le guerre di religione francesi, condotto dagli Ugonotti di Luigi di Condé
 l'Assedio di Parigi (1590), durante le guerre di religione francesi, condotto dagli Ugonotti e dall'esercito francese guidato da Enrico IV di Francia
 l'Assedio di Parigi (1649), durante la Fronda, condotto da Luigi II di Borbone-Condé contro il fratello Armando di Borbone-Conti
 l'Assedio di Parigi (1870), durante la guerra franco-prussiana, condotto dalle forze tedesche guidate da Helmuth Karl Bernhard von Moltke